Großsteingräber bei Harmstorf steht für folgende megalithische Grabanlagen in Niedersachsen:

 Großsteingräber bei Harmstorf (Dahlem), Landkreis Lüneburg
 Großsteingräber bei Harmstorf (Kreis Harburg), Landkreis Harburg